Odd Stadion é um estádio para futebol situado na cidade de Skien. É a casa do Odd Grenland. 

Tem capacidade para 8.600 espectadores, e suas dimensões são de 105x68 metros. Foi fundado em 1920, e foi demolido em obra iniciada em 13 de Novembro de 2006  para a sucessão pela Skagerak Arena. 

Futebol da Noruega
Skien